Igreja de São Luís dos Franceses (Lisboa)
 Igreja de São Luís dos Franceses (Roma)